Die Spielzeit 2012/13 war die 20. reguläre Austragung der zweithöchsten tschechischen Eishockeyliga, der 1. česká hokejová liga.

Modus 

In 52 Spielen der Hauptrunde spielen alle Teams jeweils viermal gegeneinander, jedes Team hat damit 26 Heim- und 26 Auswärtsspiele. Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 8 qualifizieren sich für die Playoffs, während die verbliebenen sechs Mannschaften in den Playouts die zwei Teilnehmer an der Relegation ausspielen.

Die Playoffs werden im Best-of-Seven-Modus ausgetragen. Die beiden Halbfinalisten qualifizieren sich für die Relegation zur Teilnahme an der Extraliga. Die zwei letzten Mannschaften der Playouts spielen eine Liga-Relegation gegen die drei Staffelsieger der 2. Liga. Die zwei besten Teams der Relegation qualifizieren sich für die 1. Liga der folgenden Spielzeit.

Teilnehmer

Hauptrunde

Playoffs

Turnierbaum

Abstiegsrunde 

Erläuterungen: ,

Relegation zur 2. Liga 

Erläuterungen: ,

Weblinks 
 Tschechisches Eishockeyportal

Eishockeysaison 2012/13
1. Liga 2012